Die DDR-Jugendliga 1981/82 war die sechste Spielzeit der 1976 eingeführten Jugendliga, die vom DFV durchgeführten höchsten Spielklasse der Altersklasse (AK) 16 auf dem Gebiet der DDR. Den 25. Jugendmeistertitel in der Geschichte der DDR sicherte sich ungeschlagen der FC Vorwärts Frankfurt/O., die nach 1957 und 1973 zum dritten Mal zu Meisterehren kamen.


Teilnehmer und Modus 
An der Jugendliga für die Altersklasse (AK) 16 nahmen die zehn Fußballclubs sowie der ihnen gleichgestellte SG Dynamo Dresden teil. Mit der Anpassung der Altersklasse bei den Junioren an den internationalen Standard durch den DFV, waren nun bei der Jugend Spieler bis zum 16. Lebensjahr (Stichtag: 1. Juni 1965) spielberechtigt. An 22 Spieltagen ermittelten die Mannschaften den DDR-Jugendmeister. Jede Mannschaft hatte in der Saison 10 Heim- und 10 Auswärtsspiele, jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jeden Gegner. Absteiger gab es in dieser Spielklasse nicht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Statistisches 
 224 Spieler kamen zum Einsatz, davon waren 16 in allen Punktspielen dabei.
 337 Tore ( 3,06 pro Spiel) wurden erzielt, wobei sich 102 Spieler als Torschützen auszeichnen konnten.
 Es gab 56 Heimsiege, 19 Unentschieden und 35 Auswärtssiege.
 Höchster Sieg: SG Dynamo Dresden – Hallescher FC Chemie 9:1 (13. Spieltag)Torreichstes Spiel: SG Dynamo Dresden – Hallescher FC Chemie 9:1 (13. Spieltag)
 Sechs Feldverweise und 100 Verwarnungen verhängten die Unparteiischen.

DDR-Jugendmeister

Literatur

Einzelnachweise 

1981
Fußballsaison 1981/82